Modrzewina – dzielnica Elbląga
 3 miejscowości w Polsce: 
 Modrzewina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Goszczyn 
 Modrzewina – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Modrzewina – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Miedzichowo